MTT puede referirse a:

 Multi-Troop Transport
 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile

Siglas